Ebbo kan syfta på:

 Ebo av Reims (cirka 775-851), en frankisk biskop
 Ebbo, Borgå – en ort i Finland